2С31 «Вена»— российская 120-мм самоходная артиллерийско-миномётная установка на шасси БМП-3.

Разработана в городе Перми на Мотовилихинских заводах. Впервые представлена на выставке IDEX-97 в Арабских Эмиратах. Помимо IDEX-97, САО 2С31 демонстрировалось и на других выставках, в частности, на «Expo Ejercito-2006», «Eurosatory-2008», «Технологии в машиностроении — 2010».

2С31 «Вена» предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления на расстоянии до 13 км, при этом способна автоматически корректировать свой огонь по результатам засечки разрывов, самостоятельно осуществлять разведку целей днём и ночью, вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой без предварительной подготовки огневой позиции.

История создания 
После успешного применения самоходного артиллерийского орудия 2С9 «Нона-С» в ВДВ во время боевых действий в Афганистане руководством Министерства обороны было принято решение о необходимости наличия подобного орудия в сухопутных войсках. Был открыт ряд опытных конструкторских работ на тему установки орудия 2А51 на шасси сухопутных войск. В качестве базы для самоходного артиллерийского орудия сухопутных войск рассматривалось несколько вариантов как на гусеничном ходу (2С17 «Нона-СВ» на базе шасси 2С1 и 2С17-2 «Нона-СВ» на базе БРМ-1К), так и на колёсном ходу (2С23 «Нона-СВК» на базе БТР-80). Разработка гусеничного варианта «Ноны-СВ» на базе 2С1 велась в Специальном конструкторском бюро Курганского машиностроительного завода.

В 1980-е годы были начаты работы, основной задачей которых являлось создание 120-мм автоматизированного самоходного артиллерийского орудия. В связи с этим работы по «Ноне-СВ» были закрыты. Новое орудие получило индекс 2С31 и разрабатывалось на ОАО «Мотовилихинские заводы» под научным руководством Центрального научно-исследовательского института «Точного машиностроения». Новые боеприпасы повышенного боевого могущества разрабатывались в ГНПП «Базальт». Шасси для 2С31 было заимствовано от опытной полковой самоходной гаубицы 2С18 «Пат-С». В 1995 году были изготовлены первые два опытных образца, а в 1996 году «Вена» впервые была продемонстрирована на выставке IDEX-97. В 2007 году машина прошла государственные испытания, а в 2010 году на вооружение Российской армии поступила первая установочная партия.

Описание конструкции 
Основным отличием 2С31 от машин предыдущего поколения семейства «Нона» является наличие орудийно-вычислительного комплекса. Комплекс позволяет получать и передавать информацию с данными для стрельбы по целям, а также отслеживать состояние машины. Вся необходимая информация выводится на монитор командира машины. В памяти комплекса сохраняются необходимые значения позиции, дирекционного угла и угла возвышения орудия. Место командира оборудовано ЭВМ, с помощью которой командир вводит данные для стрельбы по целям, после чего орудийно-вычислительный комплекс определяет необходимые углы наведения орудия и номер заряда. Далее осуществляется наведение орудия с помощью специальных приводов горизонтального наведения башни и вертикального наведения орудия. Бортовая ЭВМ способна хранить информацию одновременно о 30 целях.

Для ускорения процесса подготовки САО к стрельбе на местах наводчика и заряжающего имеются индикаторы информации, на которых выводятся необходимые параметры для артиллерийского прицельного комплекса и применяемый тип боеприпаса. В состав дополнительного оборудования бортовой ЭВМ входят: система гирокурсокреноуказания, модуль GPS/ГЛОНАСС, а также баровысотомер для определения данных окружающей среды при действиях в высокогорных условиях.

Применение вычислительного комплекса позволяет добиться минимального времени подготовки САУ к стрельбе. При необходимости обстрела незапланированной цели осколочно-фугасным снарядом время готовности составляет не более 20 секунд с момента получения информации о цели. При совершении огневого манёвра благодаря применению аппаратуры топопривязки время готовности 2С31 к стрельбе составляет не более 1 минуты.

Броневой корпус и башня 
2С31 имеет бронированный корпус, на котором установлена закрытая башня с круговым обзором. В башне установлено основное орудие. Наведение орудия производится с помощью специального следящего привода, который после выстрела способен восстанавливать наводку орудия.

Возможна стрельба с подачей выстрелов с грунта, для этого по правому борту машины имеется люк.

На правой стороне башни установлена башенка командира, в которой установлен пулемёт. Башенка имеет возможность вращения в горизонтальной плоскости. Углы вращения составляют от −90 до +90°.

Вооружение 
В качестве основного вооружения используется комбинированное полуавтоматическое нарезное 120-мм орудие 2А80, совмещающее в себе функции пушки-гаубицы и миномёта. Орудие способно вести стрельбы всеми типами артиллерийских мин калибра 120 мм вне зависимости от страны-производителя. Также имеется возможность вести стрельбу снарядами с готовыми нарезами. В перечень используемой номенклатуры боеприпасов входят снаряды от систем предыдущего поколения (2Б16 «Нона-К», 2С9 «Нона-С», 2С23 «Нона-СВК»). Имеется возможность использования управляемого снаряда 3ВОФ112 «Китолов-2». Для предотвращения загазованности боевого отделения орудие 2А80 снабжено системой принудительной продувки ствола.

По своему могуществу осколочно-фугасные снаряды, используемые 2С31, сравнимы со снарядами калибров 152—155 мм, кроме того, обеспечена высокая кучность стрельбы. Возимый боекомплект составляет 70 выстрелов, часть которых размещается в механизированных боеукладках, расположенных в башне САО.

Дополнительно для стрельбы по воздушным и наземным целям на башенке командира имеется дистанционно управляемый пулемёт ПКТМ.

Применяемые выстрелы

Средства наблюдения и связи 
Для наведения орудия и осуществления разведки местности у командира установлен лазерный прицел-дальномер 1Д22С, сопрягаемый с электронно-оптическим ночным прицелом 1П51. Оба прибора имеют возможность передачи данных на бортовую ЭВМ. Лазерный дальномер позволяет осуществлять наведение управляемых снарядов в диапазоне дальностей от 300 до 7000 метров и корректировать наводку орудия в зоне прямой видимости на расстояниях от 120 до 20 000 метров. На месте наводчика установлен артиллерийский прицельный комплекс 1П50, имеющий панорамный прицел и прицел прямой наводки.

Внешняя радиосвязь поддерживается радиостанцией Р-163-50У «Арбалет». Радиостанция работает в УКВ-диапазоне и обеспечивает устойчивую связь с однотипными станциями на расстоянии до 20 км.

Специальное оборудование 
2С31 «Вена» оснащена автоматизированной системой управления наведением орудия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Также имеется бортовая ЭВМ для вычисления установок стрельбы. Кроме того, имеется система топопривязки, а также система обнаружения лазерных излучений ТШУ-2 «Штора-1», в состав которой входят лазерный детектор и 12 гранатомётов системы 902А для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

Двигатель и трансмиссия 

Силовая установка 2С31 состоит из четырёхтактного V-образного 10-цилиндрового двигателя УТД-29 с непосредственным впрыском топлива мощностью 450 л. с. Угол развала цилиндров составляет 144°. Кроме дизельного топлива, двигатель имеет возможность работы на керосине и бензине.

Трансмиссия механическая, имеет четыре передних и две задних передачи. Максимальная теоретическая скорость движения на четвёртой передней передаче составляет 72 км/ч. На второй задней передаче обеспечивается скорость движения до 21 км/ч. В состав трансмиссии входят планетарная коробка передач, дифференциальный механизм поворота и привод водомётного движителя.

Ходовая часть 
Ходовая часть 2С31 представляет собой модифицированное шасси боевой машины пехоты БМП-3 и состоит из шести пар опорных и трёх пар поддерживающих катков. В задней части машины находятся ведущие колёса, в передней — направляющие. Гусеничная лента состоит из мелких звеньев с резинометаллическими шарнирами. Конструкция каждого звена представляет собой трак с двумя пальцами, на концы которых надеты скобы для соединения с соседним звеном. Ширина каждого трака 380 мм при шаге 150 мм.

Подвеска 2С31 — индивидуальная торсионная. На первом, втором и шестом опорных катках установлены гидроамортизаторы телескопического типа. При этом, в отличие от базовой машины, в ходовой части 2С31 отсутствует механизм регулирования клиренса, поэтому дорожный просвет 2С31 всегда составляет 450 мм.

Операторы 
  — 18 единиц 2С31, по состоянию на 2022 год

Бывшие операторы 
  — с 2010 года установочная партия поступила на вооружение ракетных войск и артиллерии Российской Федерации.

Оценка машины 

САО 2С31 полностью соответствует требованиям, предъявляемым современными условиями общевойскового боя. Артиллерийские дивизионы 2С31 могут выполнять огневые задачи в составе мотострелковых или танковых формирований. Использовать подобную форму организационно-штатной структуры позволяет уровень автономности 2С31 на поле боя, сравнимый с танками или БМП. Дивизионы 2С31 могут быть приданы танковым или мотострелковым батальонам, имеющим в своём составе боевые машины пехоты БМП-3, а также побатарейно осуществлять артиллерийскую поддержку рот в направлении главного удара. По оценкам специалистов, боевой потенциал танкового/мотострелкового полка вырастет в два раза при замене дивизиона буксируемых миномётов на дивизион 2С31.

При сравнении 2С31 с зарубежными аналогами основную конкуренцию составляет самоходный миномёт AMOS, главным преимуществом которого является скорострельность. Однако при этом данное преимущество нивелируется более высокими характеристиками боевого могущества боеприпасов САО «Вена», а также более высокой точностью и кучностью стрельбы. Кроме того, благодаря возможности непосредственной огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, при поражении малых и площадных целей, САО 2С31 полностью превосходит AMOS. Благодаря сочетанию базовых характеристик и автоматизированности, заявленная выживаемость САО 2С31 на поле боя выше в 3—5 раз, а общая эффективность в 2,7—4,5 раза выше, чем у аналогичных систем зарубежного производства.

Примечания

Сноски

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Самоходная артиллерия России
Самоходные гаубицы
Самоходные миномёты России
Самоходная артиллерия по алфавиту
Артиллерия калибра 120 мм
Военная продукция Курганского машиностроительного завода
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»